Ајмара може бити:

Ајмара (језик)
Ајмара (народ)